«Святогор» — русский самолёт, прототип бомбардировщика, был спроектирован конструктором В. А. Слесаревым.

В самолёте был применен ряд новейших решений, которые были позже перенятые другими конструкторами. Крупнейший в то время самолёт; построен 13 марта 1916 года, доводился до 1921 года, однако совершить полёт так и не смог.

Разработка 
Работа над «Святогором» началась в 1913 году. Это был огромный деревянный биплан с крыльями и фюзеляжем, обшитыми тканью. Самолёт передвигался с помощью двух больших винтов, каждый — 6 метров в диаметре. Всё в самолёте было огромным; носовое колесо было 1,5 метра в диаметре и четыре задние колеса были по 2 метра в диаметре. Двигатели были размещены внутри фюзеляжа, чтобы обеспечить возможность их обслуживания во время полёта.

Самолёт пробудил большой интерес к себе, но это не помогло с финансированием проекта до Первой мировой войны. После начала ПМВ Россия отчаянно нуждалась в самолётах, и авиатор М. Э. Малынский (богатый польский помещик), «желая послужить родине в тяжёлую годину её борьбы с австро-немцами», предоставил 100 000 рублей финансирования. Строительство началось в декабре 1914 года.

Так как подходящие двигатели было трудно найти, Слесарев пытался смонтировать двигатели, снятые с подбитых цеппелинов. Когда это не привело к успеху, он связался с французскими авиастроителями и получил некоторое количество двигателей марки «Рено», которые имели мощность в 220 л. с. Они прибыли в январе 1916 года. Несмотря на то, что к этому времени деньги были истрачены, Слесарев продолжал разработку самолёта за свой счет. Проект застопорился из-за проблем с трансмиссией, необходимой для привода винтов от двигателей, находящихся в фюзеляже. Слесарев был убит в 1921 году, а в 1923 году «Святогор» был разобран, так никогда и не поднявшись в воздух.

Технические характеристики 
 Экипаж: 3 человека
 Длина: 21,0 м
 Размах крыла: 36,0 м
 Максимальная скорость (расчётная): 100 км/ч
 Практический потолок (расчётный) 2500 м
 Площадь крыла: 180 м²
 Вес пустого: 3200 кг
 Максимальный взлётный вес: 6500 кг
 Двигатели: 2 × Renault, 149 кВт (200 л. с.) каждый

Ссылки 
 www.airwar.ru Святогор
 http://eroplan.boom.ru/shavrov/chr3/slesarev/slesarev.htm
 «Инвалидная слобода: дорога в небо» / Пенза в истории русской авиации // Из истории пензенской авиационной фабрики В. А. Лебедева

Примечания

См. также 
  Riesenflugzeug
Бомбардировщики
Самолёты Российской империи
Самолёты Первой мировой войны
Самолёты Слесарева
Предсерийные самолёты и прототипы
Появились в 1916 году в России